Padules kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Padules (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Padules (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar